Фроловский — фамилия и название населённых пунктов:
 Фроловский, Владимир Евгеньевич (род. 1952) — советский пилот 1-го класса, заслуженный лётчик Российской Федерации. 
 Фроловский, Николай Александрович — русский учёный-артиллерист
 Фроловский, Семён Алексеевич (1906—1998) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Россия 
 Фроловский — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Фроловский — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Фроловский — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Фроловский — хутор в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
 Фроловский — посёлок в Знаменском районе Орловской области.
 Фроловский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.

Примечания

См. также 
 Фроловский район
 Фроловский сельсовет
 Фролов 
 Флоровский
 Флеровский